Taito kan syfta på

 Taito (företag) – en japansk TV-spelsutvecklare
 Taito, Tokyo – en stadsdel i Tokyo
 Taito – japanska namnet för en stad i Taiwan, se Taitung City